Hrabětice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

Hrabětice, Gemeinde im Okres Znojmo
Hrabětice, Ortsteil von Janov nad Nisou, Okres Jablonec nad Nisou
Hrabětice (Jeseník nad Odrou), Ortsteil von Jeseník nad Odrou, Okres Nový Jičín